XRA steht für:
 Xavier: Renegade Angel, US-amerikanische Fernsehserie
 Intensive Air (ICAO-Code), ehemalige südafrikanische Fluggesellschaft

xra steht für:
 Krahô (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Abkürzung